Deux stations distinctes du métro de Londres portent le même nom :
 Edgware Road (Bakerloo line) sur la Bakerloo line
 Edgware Road (Circle, District and Hammersmith & City lines) sur les Circle, District et Hammersmith & City lines